Meares peut désigner :

Patronymie 
 Anna Meares (1983-), une coureuse cycliste sur piste australienne, sœur de Kerrie.
 Cecil Meares (1877-1937), le musher de l'expédition britannique Terra Nova en Antarctique de 1910 à 1913.
 John Meares (v.1756 - 1809), un navigateur, un explorateur et un commerçant de fourrures.
 Kerrie Meares (1982- ), une coureuse cycliste sur piste australienne, sœur d'Anna.

Toponymie 
 Le glacier Meares, un glacier des États-Unis en Alaska.